Чемпіонат Європи з футболу серед жінок 1997 — сьомий чемпіонат Європи з футболу серед жінок, що проходив у Норвегії та Швеції з 29 червня по 12 липня 1997 року. Німеччина виграла турнір вдруге поспіль і вчетверте за всю історію його проведення.

Формат 

1997 року відбулися зміни в форматі турніру, був введений заключний етап для восьми (а не чотирьох, як раніше) команд, розділених на дві групи по чотири. Переможець групи та команда, що посіла друге місце, проходили до півфіналу, а переможці півфіналів зустрічалися у фіналі.

Результати

Група A

Група B

Плей-оф

Посилання 
 Сторінка змагання на сайті УЄФА 

1997 у Норвегії
1997 у Швеції
1997 у жіночому футболі